Borovica Gornja
Borovica Donja